Geografia:
 Serrat de Sant Joan: serra del municipi d'Alt Àneu (Pallars Sobirà)
 Serrat de Sant Joan: serra del municipi d'Espinavell (Ripollès)
 Serrat de Sant Joan: serra del municipi de Molló (Ripollès)
 Serrat de Sant Joan: serra del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Serrat de Sant Joan: serra del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Serrat de Sant Joan: cim del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Serrat de Sant Joan: serrat del poble de Rivert, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Serrat de Sant Joan: cim del municipi de Sobremunt (Osona)
 Serrat de Sant Joan: serra del municipi de Vallcebre (Berguedà)